Regierung Moltke steht für folgende Regierungen von Dänemark:

 Regierung Moltke I, 1848, siehe Märzministerium (Dänemark)
 Regierung Moltke II, 1848 bis 1851
 Regierung Moltke III, 1851
 Regierung Moltke IV, 1851 bis 1852